Ван Уильямс (); полное имя Ван Зандт Джарвис Уильямс (; 27 февраля 1934, Форт-Уэрт, Техас, США — 28 ноября 2016) — американский актёр, наиболее известен по роли Зелёного Шершня в одноимённом телесериале.

Биография 
Отец — Бернард Кардуэлл Уильямс, мать — Присцилла Энн Джарвис. Он вырос на ранчо за пределами Форт-Уэрта, а затем изучал животноводство и бизнес в Техасском христианском университете.

В 1956 году из-за разногласий с отцом по поводу ранчо уехал на Гавайи, где стал работать инструктором по дайвингу в местном отеле в Гонолулу. Здесь он познакомился с продюсером Майклом Тоддом, который предложил ему отправиться в Голливуд и попробовать свои силы в актёрстве. Поначалу Уильямсу доставались эпизодические роли, но в 1959 году он был утверждён на одну из главных ролей в детективном сериале «Ритм Бурбон-стрит». Шоу транслировалось на ABC в период с 1959 по 1960 год, позже его персонаж детектив Кенни Мэдисон появился в следующем телесериале от Warner Bros. — «Сарфсайд 6». В середине 1960 годов Ван снялся с Уолтером Бреннаном в комедийном телесериале «Магнат», однако проект был закрыт после первого сезона, поскольку не вызывал интереса со стороны аудитории.

В 1966 году Ван Уильямс подписал контракт с компанией 20th Century Fox и получил роль супергероя Зелёного Шершня. Персонаж был создан Джорджом Трендлом и Фрэном Страйкером в 1936 году и первоначально появился не в комиксах, а в радио-передаче. Его партнёром по съёмочной площадке был Брюс Ли, который сыграл подручного Зелёного Шершня — Като, механика и эксперта по боевым искусствам. После 26 эпизодов шоу было снято с эфира ABC.

В конце 1970-х годов он перестал сниматься и посвятил себя бизнесу и семье. В 1993 году сыграл эпизодическую роль в фильме «Дракон: История жизни Брюса Ли».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Техасского христианского университета